Lammasniemi är en udde i Finland. Den ligger i Tammerfors i landskapet Birkaland, i den södra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Lammasniemi. Runt Lammasniemi är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kuru,  km norr om Lammasniemi. I omgivningarna runt Lammasniemi växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Birkaland
Tammerfors